В 1989/90 годах состоялся 35-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей в четвёртый раз получил «Милан», защитивший в финале свой титул в борьбе с двукратным обладателем Кубка «Бенфикой».

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1989/90 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1989/90 на сайте RSSSF

1989
Футбол в Европе в 1989 году
Футбол в Европе в 1990 году